Глибоцький район — район в Чернівецькій області, Україна
 Глибоцький район — район в Вітебській області, Білорусь